Yahoo! Finance — провайдер финансовой информации, принадлежащий Yahoo! Один из главных поставщиков подобной информации в США с около 70 миллионов посетителей на май 2018 года по данным eBizMBA.

Содержание 
Yahoo! Finance предоставляет новости и справочную информацию по темам, связанным с бизнесом, финансами и экономикой. Справочная информация включает в себя котировки и рейтинги ценных бумаг, пресс-релизы и финансовые отчёты компаний. Сайт содержит тематические форумы и дискуссионные группы, а также предлагает ряд сервисов для управления персональной финансовой информацией.

Международные представительства сайта предлагают аналогичную информацию и сервисы по странам присутствия на их государственных языках.

В России Yahoo! Finance не представлен.

См. также 
 Google Finance
 Bloomberg
 Рейтер

Примечания

Ссылки

Головная страница 
 Официальный сайт Yahoo! Finance (США)

Официальные представительства 
 Австралия и Новая Зеландия
 Аргентина
 Бразилия
 Великобритания
 Германия
 Гонконг
 Индия
 Испания (альтернативный доступ)
 Италия
 Канада
 Китай (альтернативный доступ)
 Корея
 Мексика
 Сингапур
 Тайвань
 Франция
 Франкоговорящая Канада
 Япония

Yahoo!
Средства массовой информации
Экономические сайты